Botoks (film)
 Botoks (serial telewizyjny)
 Botoks – potoczna nazwa toksyny botulinowej stosowanej w medycynie estetycznej